Colgate kan syfta på:

 Colgate-Palmolive – ett amerikanskt multinationellt tillverkningsföretag
 Colgate (tandkräm) – en tandkräm från Colgate-Palmolive
 Colgate University – ett amerikanskt privat universitet i Hamilton, New York
 Colgate Raiders – en  idrottsförening

Geografi
Colgate, West Sussex - en ort och civil parish i England, Storbritannien

Personer
 Colgate Darden (1897–1981), en amerikansk demokratisk politiker